Mike (マイク Maiku) es un personaje de ficción que aparece en el primer videojuego de Street Fighter. Es un boxeador afro-americano que anteriormente compitió profesionalmente hasta que mató accidentalmente a un oponente durante un partido. Él es el segundo adversario que el jugador se enfrenta en los EE. UU. su escenario es al frente del Monte Rushmore.

Datos extras

 Este personaje aparece en la introducción del juego Street Fighter II siendo golpeado por Joe.
 Mike comparte muchas similitudes con  Balrog (cuyo nombre original japonés es "Mike Bison") se podría suponer que originalmente estaban destinados a ser el mismo personaje debido a su perfil similar y la apariencia exterior. Capcom ha declarado que ambos personajes son "probablemente la misma persona".

Referencias 

Personajes de Street Fighter